Cratere Lyot – cratere lunare
 Cratere Lyot – cratere su Marte